B 303 steht für:
 die Bundesstraße 303 in Deutschland
 die Weinviertler Straße in Österreich

Abkürzung